Schmorkohl steht für:
 geschmorten Weißkohl
 einen besonders einfachen, anspruchslosen Druckauftrag, siehe Druckersprache #S